Pleasant Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Grove Township (Illinois)
 Pleasant Grove Township (Des Moines County, Iowa)
 Pleasant Grove Township (Floyd County, Iowa)
 Pleasant Grove Township (Mahaska County, Iowa)
 Pleasant Grove Township (Marion County, Iowa)
 Pleasant Grove Township (Kansas)
 Pleasant Grove Township (Minnesota)
 Pleasant Grove Township (South Dakota)